Lilla Äggskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Äggskär (vid Själö, Nagu), 
 Lilla Äggskär (vid Öjen, Nagu),

Se även
Äggskär

Robotskapade Finlandförgreningar